Amthauer ist der Familienname folgender Personen:

 Ottilie Amthauer (1924–2009), deutsche Schriftstellerin
 Rudolf Amthauer (1920–1989), deutscher Psychologe